Vainionora — рід грибів родини Lecanoraceae. Назва вперше опублікована 1991 року.

Класифікація 
До роду Vainionora відносять 9 видів:

 Vainionora aemulans
 Vainionora americana
 Vainionora flavidorufa
 Vainionora flavovirens
 Vainionora mexicana
 Vainionora pallidostraminea
 Vainionora stramineopallens
 Vainionora variabilis
 Vainionora warmingii

Примітки

Джерела 

 Kalb, K. 1991. Lichenes Neotropici. 12:476-525 - P.476-525

1991 у науці